Съединение е термин от небесната механика, който обозначава момента, в който две или повече небесни тела имат една и съща ректасцензия (тогава се наблюдава съединение по ректасцензия) или еклиптична дължина (съединение по еклиптична дължина). Понеже Луната и планетите лежат приблизително в равнината на еклиптиката, то когато две тела са в съединение, те се проектират близко едно до друго на небесната сфера. Най-често се наблюдават съединения на Луната с другите небесни тела, но могат да се наблюдават и съединения между планетите и астероидите.

Когато ъгловото разстояние между телата е по-малко от ъгловия диаметър на поне едно от двете тела и по-малкото тяло бива скривано от по-голямото, тогава наблюдаваме окултация. Ако скриваното от Луната тяло е Слънцето се наблюдава слънчево затъмнение. Ако някоя от вътрешните планети минава пред слънчевия диск, тогава се наблюдава пасаж.

Съединения на вътрешните планети 

При вътрешните планети различаваме горно и долно съединение на планетата със Слънцето. Долно съединение е когато планетата е между Земята и Слънцето, а в горно съединение Слънцето е между планетата и Земята.

Съединенията през 2017 г.

Външни препратки 
 

Небесна механика